Leroy-Somer (LS) — французская компания. Имеет два основных отделения: «Электрические генераторы» производит генераторы переменного тока от 10 до 25 МВт. «Двигатели и приводы» производит специальные электродвигатели, мотор-редукторы и приводы для применений: при высоких температурах, повышенной влажности, для работы с преобразователями частоты, без независимого охлаждения и др. Имеет 27 производственных подразделений и 470 центров экспертизы и сервисного обслуживания.

История 
В 1919 году  основал бизнес по производству электрических двигателей и генераторов переменного тока. Продукцию LS используют , F.G. Wilson, Caterpillar, MTU Aero Engines, Rolls-Royce plc, OPRA Turbines, Solar Turbines, GE Jenbacher и др.

В 1990 году после приобретения всех акций гигантом, LS становится частью Emerson Electric.

С 31 января 2017 года входит в корпорацию .

Примечания

Ссылки 
 

Производители промышленного оборудования
Производители электрических машин
Компании Франции
Компании Шаранты
Производители элементов электромобиля